Fessel steht für:
 einen Gegenstand, mit dem jemand gefesselt wird, siehe Fesselung (physisch)
 den Übergang von der Wade zur Knöchelregion beim Menschen
 die Knochenpartie zwischen Röhrbein (von Laien oftmals als Schienbein bezeichnet) und Huf beim Tier (→ Fesselbein)
 den Griff eines Schildes (Waffe), siehe Schildfessel

Fessel ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Günter Fessel (1927–1995), deutscher Politiker (SPD)
 Karen-Susan Fessel (* 1964), deutsche Schriftstellerin
 Meta Kraus-Fessel (1884–1940), deutsche Anarchistin und Sozialexpertin
 Nicole Fessel (* 1983), deutsche Skilangläuferin

Siehe auch:
 Fesseln
 Fesselung

 Fesselballon
 Fesselflugzeug
 Fesselhelikopter
 Feßler